Opportunity Knocks steht für:

 Opportunity Knocks (britische Fernsehshow), eine britische Talentshow
 Opportunity Knocks (amerikanische Fernsehshow), eine US-amerikanische Spielshow
 Opportunity Knocks, Originaltitel von Der Unglücksritter, US-amerikanischer Film von Donald Petrie aus dem Jahr 1990